Васхаузен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Васхаузен, Дитер (род. 1938) — американский ботаник немецкого происхождения.
 Васхаузен, Ян (род. 1988) — немецкий футболист клуба «Айнтрахт» из Брауншвейга.